Вибо-Валентия — город в Италии.
 Вибо-Валентия — провинция в Италии.